Ба́ума (, ):
 Баума (Цюрих) (), коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих

Фамилия 
 Баума, Айтзе (род. 1955, Донкербрук) — нидерландский футболист, нападающий.
 Баума, Вилфред (род. 1978, Хелмонд) — нидерландский футболист.
 Баума, Хермине (1915—2003) — австрийская легкоатлетка и гандболистка, олимпийская чемпионка.

См. также 
 Алгоритм Баума — Велша ()
 Маммиллярия Баума () — кактус из рода Маммиллярия.
 Баум